Дзагни́дзе () — грузинская фамилия.

 Дзагнидзе, Гела Бадреевич (1975—2015) — грузинский и российский футболист.
 Дзагнидзе, Нана (род. 1987) — грузинская шахматистка.
 Дзагнидзе, Нугзар (1967—2013) — советский и грузинский регбист.